Prins (niederländisch: Prinz) ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Prins (1845–1919), belgischer Rechtswissenschaftler und Soziologe
 Alwin de Prins (* 1978), luxemburgischer Schwimmer
 Anthony Winkler Prins (1817–1908), niederländischer Schriftsteller, Herausgeber der Enzyklopädie Winkler Prins
 Benjamin Liepman Prins (1860–1934), niederländischer Genre- und Porträtmaler
 Gert-Jan Prins (* 1961), niederländischer Jazz- und Improvisationsmusiker

 Jacobus Prins (1938–1987), niederländischer Fußballspieler
 Jeanfrançois Prins (* 1967), belgischer Jazzmusiker
 Johannes Jacobus Prins (1814–1898), niederländischer reformierter Theologe
 Laurens Prins, niederländischer Freibeuter und Bukanier
 Lodewijk Prins (1913–1999), niederländischer Schachspieler und Schachjournalist
 Nicolaas Prins (1858–1916), niederländischer Geistlicher, alt-katholischer Bischof von Haarlem
 Pierre-Ernest Prins (1838–1913), französischer Maler und Bildhauer
 Sibylle Prins (1959–2019), deutsche Autorin und Sonderpädagogin
 Yopie Prins (* 1955), US-amerikanische Klassische Philologin

PRINS ist die Abkürzung für:
 In der Medizin: Partiell reversibles ischämisches neurologisches Syndrom (PRINS) im Rahmen eines Schlaganfalls
 Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030

PRINS